A Sucesso FM é uma emissora afiliada à Rede Sucesso FM, com sede em Goiânia. A concessão é da cidade de Camaçari, mas a sua sede e estúdios ficam no bairro do Campo Grande em Salvador. Opera com 10 kw em 93.1, alcançando toda a região metropolitana de Salvador e cidades do interior.

Ver também 
 Rede Sucesso FM

Ligações externas 
 
 
 

Sucesso FM (Salvador)